Plesioaxymyia vespertina — реликтовый вид комаров, единственный в составе рода Plesioaxymyia из семейства Axymyiidae. Эндемики США (штаты Аляска и Вашингтон).

Описание 
Мелкие длинноусые двукрылые (длина около 4 мм) тёмно-коричневого цвета, которые внешне напоминают комаров-толстоножек ( Bibionidae ), отличаясь особенностями жилкования крыльев. Ротовые органы хорошо развиты (у других представителей семейства Axymyiidae  они редуцированы). Жгутик усика состоит из 14 сегментов, нижнечелюстные щупики 4-члениковые. Ноги короткие, без шпор.

Систематика и этимология 
Реликтовый род Plesioaxymyia является сестринским ко всем остальным родам семейства, включая ископаемые группы из юрского периода (†Juraxymyia, †Psocites, †Sinaxymyia).

Новый вид был впервые описан в 2013 году канадским энтомологом Бредли Синклером (Bradley J. Sinclair; Canadian National Collection of Insects and Ottawa Plant Laboratory — Entomology, Оттава, Канада) по двум экземплярам: первый был собран более 50 лет назад на Аляске (Isabel Pass, 1962 год; и всё это время пролежал в Канадской Национальной коллекции насекомых в Оттаве), а второй относительно недавно (2012 год) в Каскадных горах в Национальном парке Маунт-Рейнир (Narada Falls to Reflection Lk; N46°46' W121°44', 1400 м, Mt. Rainier National Park, штат Вашингтон, запад США). Родовое название () происходит от сочетания двух слов:  — близкий, схожий и имени типового рода семейства . Видовое имя  vespertina дано по области распространения ( — западный).

Примечания

Литература 
 Wihlm, M. W. & Courtney, G. W. (2011). The distribution and life history of Axymyia furcata McAtee (Diptera: Axymyiidae), a wood inhabiting, semi-aquatic fly. Proceedings of the Entomological Society of Washington, 113, 385—398.
 Wood, D. M. (1981). Axymyiidae. In: McAlpine, J. F., Peterson, B. V., Shewell, G. E., Teskey, H. J., Vockeroth, J. R. & Wood, D. M. (Co-ords.), Manual of Nearctic Diptera, Volume 1. Agriculture Canada Monograph No. 27, pp. 209–212.
 Zhang, J. (2010). Two new genera and one new species of Jurassic Axymyiidae (Diptera: Nematocera), with revision and redescription of the extinct taxa. Annals of the Entomological Society of America, 103, 455—464. https://dx.doi.org/10.1603/an09073

Аксимииды
Монотипические роды двукрылых
Насекомые Северной Америки
Эндемики США
Животные, описанные в 2013 году
Живые ископаемые